Daulelo  steht für:

 Daulelo, Aldeia im Suco Manetú, Verwaltungsamt Maubisse, Gemeinde Ainaro, Osttimor, siehe Dau-Lelo
 Daulelo, Siedlung im Suco Manetú, Verwaltungsamt Maubisse, Gemeinde Ainaro, Osttimor, siehe Dau-Lelo (Ort)